El Torneig de Santiago 2021, també conegut com a Chile Dove Men+Care Open 2021, és una competició tennística masculina disputada sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 22a edició del torneig es va disputar entre el 8 i el 14 de març del 2021 al Estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago, Xile.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
ATP Tour 2021